De Bundesliga 2007/08 (vrouwen) was het 17de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 19 augustus 2007 en eindigde op 15 juni 2008.

Eindstand

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de speelsters opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2007/08